een Amerikaanse spionagesatelliet, zie Big Bird (satelliet);
 een personage in het Amerikaanse kinderprogramma Sesame Street, zie Big Bird (Muppet).